Fort Reno peut désigner :
 Fort Reno, un poste militaire situé dans l'actuel État de l'Oklahoma ;
 Fort Reno, un poste militaire situé dans l'actuel État du Wyoming.